Hellamaa  ist der Name folgender Orte in Estland:
 Hellamaa (Hiiumaa), Ort in der Gemeinde Hiiumaa, Kreis Hiiu
 Hellamaa (Muhu), Ort in der Gemeinde Muhu, Kreis Saare